Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Gisbert Jr. era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Carlos Costa ha battuto in finale Alberto Berasategui 3-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie

  Karel Nováček (primo turno)
  Carlos Costa (campione)
  Jaime Yzaga (primo turno)
  Richard Fromberg (primo turno)

 Emilio Sánchez (quarti di finale) 
 Alberto Berasategui (finale) 
 Marcos Ondruska (primo turno) 
 Younes El Aynaoui (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1993
ATP Tour 1993